Omec – moszaw w Izraelu
 Omec – izraelska partia polityczna